Bernard Drainville, (1963 -), un journaliste et un animateur de télévision canadien.
 Isabelle Drainville, une actrice québécoise.
 Martin Drainville, (1964-) un acteur canadien.